47-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 2 по 8 октября на Олимпийском стадионе в Монреале, Канада.

Чемпионат стал первым с 2003 года в Северной Америке, но Монреаль уже принимал чемпионат мира по спортивной гимнастике в 1985 году. Чемпионат стал частью празднования 375-летия Монреаля и 150-летия Канады, обе даты приходятся на 2017 год.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Соревнования мужчин

Индивидуальное многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Соревнования женщин

Индивидуальное многоборье 

2017
Международные спортивные соревнования в Монреале
Октябрь 2017 года
Международные соревнования по гимнастике в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде